Název Mníšek má více sídel:
 Mníšek, obec v okrese Liberec
 Mníšek pod Brdy, město v okrese Praha-západ
 Mníšek (Stříbřec), část obce Stříbřec v okrese Jindřichův Hradec
 Mníšek (Nová Ves v Horách), část obce Nová Ves v Horách v okrese Most
 Mníšek (Těšín), část města Těšín (polsky Mnisztwo)
 Mníšek nad Popradom, slovenská obec v okrese Stará Ľubovňa
 Mníšek nad Hnilcom, slovenská obec v okrese Gelnica